David Aebischer ist der Name folgender Personen:

* David Aebischer (Eishockeyspieler, 1978) (* 1978), Schweizer Eishockeytorwart
 David Aebischer (Eishockeyspieler, 2000) (* 2000), Schweizer Eishockeyspieler